Louis Thomas peut désigner :
 Louis Thomas (1846-1893), docteur en médecine, bibliothécaire de la Faculté de médecine de Paris, membre fondateur et professeur à l’école dentaire de Paris ;
 Louis Antoine Thomas (1884-1944), homme politique, militant du parti communiste français ;
 Louis Thomas (1885-1962), écrivain, romancier, essayiste, polémiste et éditeur français ;
 Louis Thomas (1892-1989), architecte disciple de Tony Garnier et peintre lyonnais ;
 Louis C. Thomas (1921-2003), écrivain français ;
 Louis Thomas, architecte français ;
 Louis Thomas (né en 1987), illustrateur de littérature jeunesse français, dont des ouvrages de Séverine Vidal ou Nathalie Kuperman.

Références